

Населені пункти та їхні частини
 Ольшак — село в гміні Пултуськ Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Ольшак — село в гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства
 Ольшак — частина міста Познань в Великопольському воєводстві
 Ольшак — частина села Вулька-Ґрущинська в гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Ольшак — частина села Осетно в гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ольшак — осада в гміні Свешино Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Ольшак — лісова осада в гміні Вомпельськ Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ольшак — лісова осада в гміні Победзіська Познанського повіту Великопольського воєводства

Примітки